Пенюх — река в России, протекает в Пестяковском районе Ивановской области. Устье реки находится в 89 км по левому берегу реки Лух. Длина реки составляет 15 км, площадь водосборного бассейна — 116 км². 

Исток реки в урочище Климово западнее деревни Крупниково в 9 км юго-западнее посёлка Пестяки. Река течёт на юго-запад, всё течение проходит по заболоченному лесу. Впадает в Лух ниже села Талицы.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Клязьма от города Ковров и до устья, без реки Уводь, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010301112110000033853
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003385
 Код бассейна — 09.01.03.011
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Пестяковского района
Притоки Луха